Haksan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Haksan-myeon, Yeongdong-gun, socken i Yeongdong-gun, Norra Chungcheong, 
 Haksan-myeon, Yeongam-gun, socken i Yeongam-gun, Södra Jeolla,